Ime Lemana je arapskog porijekla. Ono znači: svjetlucanje, blistavost, sjaj. Ovo ime je uvršteno u popis najljepših islamskih imena.
Imena